Valoria est le nom :
d'un personnage du manga Fly

Toponymie 
 Valoria est une localité en Espagne